Чебуркин — фамилия; имеет женскую форму Чебуркина.
 Чебуркин, Иван Николаевич (1911—1977) — легкоатлет, чемпион СССР в марафоне, участник Великой Отечественной войны, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Чебуркин, Николай Всеволодович (1941—2021) — учёный и изобретатель, автор научных патентов, статей и публикаций, лауреат государственных премий СССР, РФ и премии Совета министров СССР, Заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических наук, профессор.
 Чебуркина, Марина Николаевна (род. 1965) — российско-французская органистка и музыковед, доктор искусствоведения.